25-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1980 Ballon d’Or)»
30 декабря 1980 года

Золотой мяч: 
 Карл-Хайнц Румменигге

(первый раз)

< 24-я Церемонии вручения 26-я >
Золотой мяч 1980 года (фр. 1980 Ballon d’Or) — 25-яй ежегодный выбор лауреата награды, вручаемой журналом France Football лучшему футболисту Европы. Результаты голосования были опубликованы в номере 1812 France Football 30 декабря 1980 года. В состав жюри входили 25 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, ГДР, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, СССР, Турции, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии. 
 
Обладателем награды стал немецкий нападающий «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. Он стал третьим немецким футболистом и третьим игроком «Баварии» (всё — после Герда Мюллера в 1970 и Франца Беккенбауэра в 1972 и 1976 годах). Румменигге опередил в опросе Бернда Шустера и Мишель Платини.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 390 баллов; максимально игрок мог получить 130 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1980 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1980 году